Giovanni Nistri (1815-1884) – chirurgo italiano;
Giovanni Nistri  (1956) – generale italiano, nominato Comandante generale dell'Arma dei carabinieri nominato nel 2017, in carica dal 16 gennaio 2018 al 15 gennaio 2021.